Ардеган () — португальська власна назва.

Топоніми

Ардеган (Понте-де-Ліма) — парафія.
 Ардеган (Фафе) — парафія.